2 eller to har flere betydninger:
 2 – det andet år efter Kristi fødsel
 2 f.Kr. – det andet år før Kristi fødsel
 2 (tal) – et naturligt tal der følger efter 1 og efterfølges af 3
 2 (album) – et musikalbum af Thomas Helmig fra 1986
 2 (Nik & Jay-album) – Nik & Jay's andet album
 To (film) – en dansk film fra 1964
 To (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1987 instrueret af Axel Gudmundsson
 2 (Vagabond-album) – 2 er et album med dansebandet Vagabond